Babin Do (Neum, BiH)
 Babin Do (Šipovo, BiH)